Versorgungsanstalt steht für

 Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
 Baden-Württembergische Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte
 Bürgerversorgungsanstalt, vor allem ab dem 19. Jahrhundert betriebene Hospital-ähnliche medizinische Sanitäreinrichtungen oder soziale "Korrektionsanstalten"
 Versorgungsanstalt Schernberg, ältere Bezeichnung des in St. Vinzenz-Heimes, das sich im Schloss Schernberg befindet
 Versorgungsanstalt des österreichischen Notariates